Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1961.

Turnierplan

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 5. Jahrgang, Heft 8, August 1961

1961
Tennisturnier 1961